Волейбольная Лига наций (, сокр. VNL) — ежегодный турнир национальных волейбольных сборных, первый розыгрыш которого прошёл в 2018 году.

История 
Международная федерация волейбола официально объявила о создании нового турнира 12 октября 2017 года в Париже на вечере, посвящённом празднованию 70-летия образования организации. Волейбольная Лига наций заменила в международном календаре мужскую Мировую лигу и женский Мировой Гран-при. Первый розыгрыш турнира начался 15 мая 2018 года для женских команд и 25 мая для мужских, финальные раунды сыграны в конце июня — начале июля в Нанкине и на футбольном стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д’Аске. В дебютном сезоне и в розыгрышах следующего года победителями становились мужская сборная России и женская сборная США.

В 2020 году турниры Лиги наций, а также отборочного соревнования к ней — Кубка претендентов, были вначале перенесены, а затем вовсе отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Система соревнования 
Формат Волейбольной Лиги наций одинаков для мужских и женских сборных. В каждом из турниров участвуют 16 команд, из которых 12 названы «основными» (они сохраняют место в Лиге наций независимо от результатов), а 4 — «претендентами». 

В турнирах 2018—2019 годов в рамках предварительного раунда команды играли по туровой системе в один круг. На каждой из пяти игровых недель матчи проходили в четырёх странах в группах из четырёх команд. Женщины играли по вторникам, средам и четвергам, а мужчины — по пятницам, субботам и воскресеньям. Участниками финального раунда («Финала шести») становились 5 лучших команд по итогам предварительного этапа и команда-хозяйка финального раунда. В «Финале шести» сначала проводились матчи в один круг в группах из трёх команд, а затем четвёрка сильнейших команд играла полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места. В 2021 году из-за продолжавшейся пандемии COVID-19 турниры прошли не по привычной системе с разъездами, а в одном городе.

В 2022 году формат розыгрыша Лиги наций был изменён. Мужские и женские команды в рамках предварительного раунда по очереди проводят по три игровых недели (со вторника по воскресенье), играя на каждой игровой неделе с четырьмя соперниками. Таким образом все сборные на предварительном раунде играют по 12 матчей. Восьмёрка сильнейших команд выходит в финальный раунд, где определяет победителя турнира по системе плей-офф.

Мужская Лига наций

Призёры

Участники

Медальный зачёт

Женская Лига наций

Призёры

Участники

Медальный зачёт

См. также 
 Мировая лига (волейбол)
 Мировой Гран-при по волейболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Волейбольные соревнования